John Reith (baron)
 John Reith (generał)